Флаг муниципального образования «Город Вы́тегра» Вытегорского муниципального района Вологодской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 6 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4999.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением городского Совета муниципального образования «Город Вытегра» от 25 февраля 2009 года № 286, гласило:

Флаг города Вытегра представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3. Полотнище флага в цвет гербового поля (жёлтый). В центре полотнища располагается изображение герба города Вытегра (корма галиота с распущенным купеческим флагом) увенчанное городской короной. Так же, как она расположена на щите (без обозначения контура щита вокруг фигуры и вольной части с гербом области). Изображение герба Вологодской области располагается в верхнем левому углу флага города (возле места крепления флага к древку).

На основании рекомендаций геральдической комиссии при Губернаторе Вологодской области, решением городского Совета муниципального образования «Город Вытегра» от 6 мая 2009 года № 304, предыдущее решение было признано утратившим силу и утверждены новое описание и рисунок флага города:

Флаг города Вытегра представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3. Полотнище флага в цвет гербового поля (жёлтый). В центре полотнища располагается изображение герба города Вытегра (корма галиота с распущенным купеческим флагом). Так же, как она расположена на щите (без обозначения контура щита вокруг фигуры и вольной части с гербом области).

Обоснование символики 
Символика флага города Вытегра носит исторические основы городского герба, утверждённого 16 августа 1781 года.

Жёлтый фон полотнища — символ богатства и процветания города.

Корма галиота являлась символом того, что в городе Вытегра строились эти суда и затем продавались. Так же, это символ водных путей сообщения.

Распущенный Российский купеческий (коммерческий) флаг — символ того, что город Вытегра является торговым городом.

Примечания 

Флаги с изображением корабля